Arturo Falaschi – genetista italiano
Eduardo Falaschi – cantante brasiliano
Enrico Falaschi – politico italiano
Francesco Falaschi – regista e sceneggiatore italiano
Marco Falaschi – pallavolista italiano
Roberto Falaschi – ciclista su strada italiano